Apollo (slovensko Apolon) je lahko:

 Apollo (ime)
 Apollo Theater - Harlem, New York.
 Apollo Theatre - London West End
 HMS Apollo - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 1862 Apolon (1862 Apollo) - asteroid
 USS Apollo - plovilo/a Vojne mornarice ZDA
 Program Apollo - vesoljski program ZDA